Osoby o tym nazwisku:
 Janet Steinbeck – australijska pływaczka, olimpijka
 John Steinbeck – amerykański pisarz i dziennikarz